Бу́фер — многозначный термин:
 Буфер — устройство, устанавливаемое на различных видах транспорта, служащее для гашения (амортизации) продольных ударных и сжимающих усилий.
 Буфер (железнодорожный) — буфер на ж/д вагонах и локомотивах.
 Бампер — буфер на автомобилях.
 Буфер (связь) — программа или носитель данных, использующийся для компенсации разницы в скорости потоков данных между устройствами.
 Буфер (информатика) — область памяти, используемая для временного хранения данных ввода-вывода.
 Буфер обмена.
 Буферное государство — территория, разделяющая враждебные страны для предотвращения конфликта.
 Буфер (химия) — вещество или комбинация веществ, имеющая склонность поддерживать постоянное значение pH (в узких пределах) при добавлении кислот или щелочей в небольших концентрациях.
 Буферный усилитель (электроника) — усилитель с единичным коэффициентом усиления, изолирующий маломощный источник сигнала от низкоомной нагрузки.
 Буфер (артиллерия) — в XIX в. употреблялся для смягчения удара некоторых частей лафетной системы.
Буфера (жаргонное название женской груди) — в современном обществе используется для обозначения большого размера женской груди.

См. также